Заболо́тная — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители 
 Заболотная, Валентина Игоревна (1940—2016) — украинская кино- и театральный критик, театровед.
 Заболотная, Мария Ивановна (1924—2011) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Заболотная, Наталья Александровна (род. 1985) — российская тяжелоатлетка.
 Заболотная, Татьяна Владимировна (род. 1955) — российский государственный деятель, член Совета Федерации.

Топоним 
 Заболотная — деревня в составе Карагайского района в Пермском крае.
 Заболотная — жилой район города Лысьвы Пермского края.
 Заболотная — остановочный пункт Свердловской железной дороги в одноимённом жилом районе города Лысьвы Пермского края.

См. также 
 Заболотная улица

Примечания